Besnik Prenga – ex calciatore albanese
 Herdi Prenga – calciatore croato naturalizzato albanese
 Sokol Prenga – ex calciatore albanese